O evento espada individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2010 foi disputado nos dias 5 e 8 de novembro no Grand Palais, em Paris, França.

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1

Seção 2

Primeira Parte

Seção 3

Seção 4

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2010